Závod na 1000 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2022 se konal v hale National Speed Skating Oval v Pekingu dne 18. února 2022.

Závod vyhrál Nizozemec Thomas Krol, druhý skončil Kanaďan Laurent Dubreuil a třetí Nor Håvard Holmefjord Lorentzen. Češi v závodě nestartovali.

Rekordy 
Před závodem měly rekordy následující hodnoty:

Výsledky

Mezičasy medailistů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky závodu na 1000 m mužů , olympics.com
  Oficiální výsledky závodu na 1000 m mužů, isuresults.eu

Muži 01000